Het worsteltoernooi in de klasse tot 53 kilogram vrije stijl voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op donderdag 18 augustus 2016. Er werd geworsteld in een knock-outsysteem, met naast de finale ook herkansingen voor twee bronzen medailles.

Toernooischema

Laatste vier

Herkansingen

Bovenste helft

Onderste helft 

Vrouwen 53 vrije stijl